Col termine veicolo corazzato da combattimento (VCC / ) si possono indicare:

 Mezzo corazzato da combattimento – veicolo semovente con protezione fornita da corazza e mobilità fuori-strada, declinato nelle tre tipologie seguenti.

 Veicolo (corazzato) da trasporto truppa (V(C)TT / ) – veicolo corazzato di combattimento per il trasporto di una squadra di fanteria e armato con un cannone di calibro < 20 millimetri.

 Veicolo (corazzato) da combattimento di fanteria (V(C)CF / ) – veicolo corazzato di combattimento per il trasporto e il combattimento di una squadra di fanteria e armato con un cannone di calibro ≥ 20 millimetri.

 Veicolo da combattimento ad armamento pesante (VCAP / ) – veicolo corazzato di combattimento per il trasporto e il combattimento di una squadra di fanteria e armato con un cannone di calibro ≥ 75 millimetri.

Inoltre con la sigla VCC si possono indicare:

 VCC-1 Camillino – veicolo trasporto truppe dell'Esercito Italiano, variante italiana dello statunitense M113A1

 VCC-2 – veicolo trasporto truppe dell'Esercito Italiano, versione modificata del VCC-1

 VCC-80 Dardo – veicolo da combattimento della fanteria dell'Esercito Italiano